Владимир Шмерал (; 16 октября 1903, Драшов, Моравия, Австро-Венгрия — 15 марта 1982, Прага, ЧССР) — чешский и чехословацкий  театра, кино и телевидения. Заслуженный артист ЧССР (1958). Народный артист ЧССР (1965).

Биография 
С молодости симпатизировал левым. В 1926 году окончил драматический факультет Брненской консерватории. Дебютировал на сцене театра Национального театра в Брно. Позже переехал в Прагу, где играл в «Освобождённом театре», театре Буриана и «Дивадло на Поржичи».

Снимался в кино с 1937 года. За свою карьеру сыграл в 98 кино- и телефильмах и сериалах.

В годы Второй мировой войны из-за смешанного брака (его жена была еврейкой), подвергся гонениям, но отказался развестись с ней, чтобы защитить её от оккупантов. Был депортирован в концлагерь Клетендорф в 1944 году.

С 1937 года него был страстный роман со своей театральной партнершей Адиной Мандловой, от которого она ждала ребёнка, но девочка родилась мёртвой. Мандлова присылала ему в концлагерь пакеты с едой. Шмералу удалось бежать из лагеря, и Мандлова помогала прятаться ему в больнице.

После окончания войны был активистом Национального фронта Чехословакии. Член Коммунистической партии Чехословакии.

Играл в Театре на Виноградах в Праге. Преподавал в Академии музыкальных искусств в Праге.

Похоронен на Вышеградском кладбище.

Избранная фильмография 

  — Мрачное солнце
  — До свидания, Медео — старший режиссёр
  — Все против всех
  — Освобождение Праги
  — Павел и Павлинка
  — Дни предательства
  — Секрет великого рассказчика
  — Подозрение — профессор
  — Я умею прыгать через лужи — Амброш  — Молот ведьм
  — Смешной пан
  — Жаворонки на нитке — Министр  — Отель для чужестранцев
  — Конец агента
  — Хрустальная ночь
  — Сокровище византийского купца — профессор Алингер, директор Института археологии  — Ковёр и мошенник
  — Предупреждение — Ханка, сотрудник службы безопасности  — Заключенная № 72 — Мелихар / Троян  — Немая баррикада — Кроупа
  — Рассказы Чапека — Фердинанд Куглер  — Мир принадлежит нам — Йозеф Форман  — Белая болезнь — первый помощник''

Награды 
 1958 — Заслуженный артист ЧССР
 1963 — Орден Труда года ŘP
 1965 — Народный артист ЧССР
 1978 — Орден Победного Февраля

Примечания

Ссылки 
 
  Vladimír Šmeral in Czech National Theater Archive 
  FDb.cz- Vladimír Šmeral 

Народные артисты Чехословакии
Актёры кинематографа Чехии
Актёры телевидения Чехии
Заслуженные артисты Чехословакии
Члены Коммунистической партии Чехословакии
Похороненные на Вышеградском кладбище
Выжившие в концлагерях нацистской Германии
Выпускники консерватории Брно